Esistono più comuni francesi con questo nome

 Saint-Urbain – Finistère
 Saint-Urbain – Vandea
 Saint-Urbain-Maconcourt – Alta Marna